Геннадий Иванович Худяков (3 сентября 1943, Ленинград, РСФСР — 5 марта 2013, Санкт-Петербург, РФ) — советский юный киноактёр, сыгравший роль пионера Женьки в детском фильме «Старик Хоттабыч» (1956).

Биография 
Геннадий Худяков родился 3 сентября 1943 года в Ленинграде, где учился в школах № 96 и № 100 Выборгского района. Как и большинство советских школьников, состоял в детской пионерской организации. 

В 1953 году снялся в эпизоде в фильме «Алёша Птицын вырабатывает характер» и попал в картотеку «Ленфильма». Наиболее известен по главной роли Женьки в фильме «Старик Хоттабыч» (1956). Однако, несмотря на известность, его кинокарьера в дальнейшем не сложилась.

Окончил Ленинградский электротехнический институт и работал научным сотрудником во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения (сейчас ОАО «НИИТ»). После выхода на пенсию в 2003 году организовал и возглавил межрегиональную общественную ассоциацию ветеранов «Покаяние», которая помогала ветеранам войны.

Умер из-за проблем с сердцем 5 марта 2013 года на 70-м году жизни, в Санкт-Петербурге.

Фильмография

Актёр 
  — Алёша Птицын вырабатывает характер — эпизод (нет в титрах)
  — Крутые Горки — Петька
  — Старик Хоттабыч — Женька Богорад
  — Мистер Икс — мальчик-слуга (нет в титрах)

Документальные фильмы 
  — Тайны советского кино (серия Старик Хоттабыч)
 — — Истории и легенды Ленфильма (Фильм № 3 / Как снимали фильм «Старик-Хоттабыч»; Фильм № 19 / Как снимали фильм «Мистер Икс»)

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Худяков. Биография на сайте Кинопоиск.
 

Дети-актёры СССР
Персоналии:Ленфильм
Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета
Умершие от инфаркта миокарда